M230 peut faire référence à :
 Chain gun M230, un canon automatique américain ;
 SNVI M 230, un camion militaire algérien.